Duba und Dubá ist der Name folgender Orte:
 Duba (Saudi-Arabien), auch Dhiba, Hafenstadt in Saudi-Arabien in der Provinz Tabuk
 Dubá, Stadt des Okres Česká Lípa in der Region Liberec im Norden der Tschechischen Republik
 Duba (Polen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren im nordöstlichen Polen
 Duba (Ukraine), Dorf in der Westukraine
 Duba (Beichuan), Gemeinde in der chinesischen Provinz Sichuan
 Berka von Dubá, Adelsgeschlecht aus Böhmen und Mähren

Personen:
 Heinrich Berka von Dubá († 1333), Bischof von Olmütz
 Zbynko Berka von Duba und Leipa (1551–1606), Erzbischof von Prag und Kardinal
 Čeněk Duba (* 1919), tschechischer Regisseur slowenischer Herkunft 
 Karel Duba (1929–1968), tschechischer Musiker, Gitarrist und Komponist
 Martin Duba, tschechischer Kameramann 
 Tomáš Duba (* 1981), tschechischer Eishockeytorwart